Манько́вка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Маньковка — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Маньковка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Маньковка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Маньковка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Маньковка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Маньковка — посёлок городского типа в Черкасской области, административный центр Маньковского района.